Szávaszentdemeter, szerbül Mitrovica
 Kosovska Mitrovica, koszovói Mitrovica